Navalheira pode referir-se a:

Necora puber - espécie de caranguejo
Capim-navalha (Paspalum virgatum ou Hypolytrum pungens)
Navalha-de-macaco (Hypolytrum schraderianum) 

Desambiguação